Schiedsrichter des Jahres steht für:

 DFB-Schiedsrichter des Jahres, Auszeichnung des Deutschen Fußballbundes
 SFV-Schiedsrichter des Jahres, Auszeichnung des Sächsischen Fußballbundes
 FLVW-Schiedsrichter des Jahres, Auszeichnung des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen
 KFZ-Schiedsrichter des Jahres, Auszeichnung des Kreisverband Fußball Zwickau